Hasta que la muerte nos separe o Hasta que la muerte los separe puede referirse a:

 Hasta que la muerte nos separe, manga japonés;
 Hasta que la muerte nos separe ('Til Death) (2006-2010), serie de televisión;
 Hasta que la muerte nos separe (2015), película venezolana - dirigida por Abraham Pulido;
 Hasta que la muerte nos separe (1989), película mexicana - dirigida por Ramón Obón;
 Hasta que la muerte nos separe (Hart to hart: till death do us hart) (1996), película - dirigida por Tom Mankiewicz;
 Hasta que la muerte nos separe (The Gingerbread Man) (1998), película - dirigida por Robert Altman;
 Hasta que la muerte nos separe (The In-Laws) (2003), película - dirigida por Andrew Fleming;
 Hasta que la muerte nos separe (-) (2008), película - dirigida por Tima Berndt;
 Hasta que la muerte nos separe (Til Death Do Us Part) (2014), película de televisión.